Алексей Сапунов:
 Сапунов, Алексей Дмитриевич (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Сапунов, Алексей Парфёнович (1851—1924) — русский историк, краевед и археолог.